Fitness é uma palavra de origem inglesa que significa "adequação ou aptidão a determinado propósito". Pode referir-se a:

Biologia
Fitness, aptidão ou valor adaptativo:   medida de sucesso reprodutivo

Educação física
Aptidão física (em inglês physical fitness), estado geral de boa saúde, geralmente resultante da prática de exercícios e  nutrição adequada
Muscle & Fitness, revista de fisiculturismo

Desambiguação